Kreillerstraße (München), een straat in München
Kreillerstraße (metrostation), een station van de metro van München